10. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 10. Arrondissement (Marseille)
 10. Arrondissement (Paris)